Руліковський () — польське прізвище.

 Едвард Руліковський — історик і етнограф, дослідник Правобережної України.
 Юзеф Руліковський (1838—1863) — учасник повстання 1863 року, син дідича маєтку в селі Угринів (Сокальський район) Яна Руліковського.

Примітки

Див. також 
 Руліковські

Польські прізвища